«В тылу́ врага́» — советский односерийный художественный фильм о Финской войне, снятый в 1941 году режиссёром Евгением Шнейдером.

Сюжет 
События, показанные в фильме, происходят в 1939—1940 годах во время Финской войны. Трое советских разведчиков во главе с красноармейцем Бойковым пробираются в тыл противника, на хутор, временно покинутый белофиннами, и замаскировываются на чердаке одного из домов. Они успевают установить связь по телефону со своим штабом. Но вдруг появляются финны. В спешке они начинают готовить артиллерийские позиции. Между ними и советскими разведчиками возникает бой. На чердаке остаётся Бойков. Он отбивается от врага и при этом умело корректирует направление огня своей группы, но потом получает тяжёлое ранение…

В ролях 
 Николай Крючков — Бойков
 Александр Гречаный — Карпенко
 Павел Шпрингфельд — Баландин, боец
 Александр Баранов — лейтенант РККА
 Пётр Соболевский — белофинн
 Пётр Савин — командир батареи
 Николай Рыжов — эпизод
 Николай Ярочкин — эпизод
 Георгий Юматов — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Рудольф Бершадский
 Режиссёр: Евгений Шнейдер
 Главный оператор: Александр Шеленков
 Оператор: Николай Прозоровский
 Художник: Иван Степанов
 Композитор: Давид Блок
 Звукооператор: Вартан Ерамишев

Технические данные 
 Производство: Союздетфильм
 Художественный фильм, телевизионный, чёрно-белый

Ссылки 
 Фильм на сайте КиноТеатр. Ру

Фильмы СССР 1941 года
Фильмы студии «Союздетфильм»
Военные фильмы СССР
Фильмы Евгения Шнейдера
Фильмы о Советско-финляндской войне (1939-1940)